Een verkeersweg:
 N105 (België)
 N105 (Frankrijk)
 N105 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing